Cristo in pietà – dipinto di Andrea del Castagno
Cristo in pietà – affresco di Beato Angelico nel convento di San Marco a Firenze
Cristo in pietà – dipinto di Beato Angelico conservato alla Alte Pinakothek di Monaco di Baviera
Cristo in pietà – dipinto di Filippo Lippi conservato al Museo Horne a Firenze
Cristo in pietà – dipinto di Filippo Lippi conservato al Museo di Castelvecchio a Verona
Cristo in pietà – affresco di Masolino
Cristo in pietà – dipinto di Giovanni da Milano
Cristo in pietà – affresco di Bramantino